Mauthausen ist der Name von:

 Mauthausen, eine Marktgemeinde in Oberösterreich
 KZ Mauthausen, ein Konzentrationslager in Mauthausen
 Mauthausen (Piding), ein Ortsteil von Piding im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 einem Liederzyklus von Mikis Theodorakis auf Gedichte von Iakovos Kambanellis